Джунушалиев Кашкар Астаканович (род. 1961, Арчалы, Киргизская ССР, СССР) — киргизский государственный деятель. Министр внутренних дел Киргизии с 2018 по 2020 год. С 5-октября 2020 года в отставке.

Биография

Ранние годы 
Родился в 1961 году в селе Арчалы Аламудунского района Чуйской области. В 2000 году окончил юридический факультет Кыргызского национального университета. Генерал-майор милиции.
Трудовая деятельность:

Трудовая деятельность 
Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году в должности милиционера батальона УВД города Фрунзе.

 1986 — инспектор ОВД Октябрьского района Фрунзе, там же старший участковый инспектор милиции;
 1991 — заместитель начальника отделения профилактики ОВД Октябрьского района Бишкека;
 1992 — оперативный дежурный дежурной части ОВД Октябрьского района Бишкека;
 1993 — начальник отделения охраны общественного порядка ОВД Октябрьского района Бишкека;
 1994 — заместитель начальника ОВД Октябрьского района Бишкека;
 1997 — заместитель начальника ОВД Первомайского района Бишкека;
 1998 — начальник отдела общественной безопасности УВД Бишкека;
 2003 — заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области;
 2007 — заместитель начальника УВД Чуйской области;
 2008 — заместитель начальника УВД Баткенской области;
 2008 — 2009 — заместитель начальника ГУВД Бишкека;
 2009 — начальник Главного управления общественной безопасности МВД Кыргызстана;
 2010 — 2014 заместитель министра внутренних дел Кыргызстана;
 2014 — 2016 — начальник Главного управления внутренних дел Бишкека;
 2016 — Министр внутренних дел КР.
 2018 — 2020 — Министр внутренних дел Кыргызской Республики.

Фактическая отставка 
В результате октябрьских протестов в Киргизии 2020 года местоположение Джунушалиева в настоящее время неизвестно. Комендант Бишкека и исполняющий обязанности главы МВД республики Курсан Асанов сообщил, что министр внутренних дел Киргизии Джунушалиев бежал «как трус» после начала беспорядков.

Награды 
Награждён медалью «Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн» («За доблестную службу») второй степени.

Примечания 

Министры внутренних дел Киргизии